Инфилд от  — «внутри поля». Спортивный термин, точное значение которого зависит от конкретного вида спорта.

Различают инфилды:
 на замкнутых ипподромах и автодромах (обычно газон);
 бейсбольный «ромб» на поле плюс закруглённый участок перед ромбом (обычно без газонной травы, в отличие от удалённого аутфилда (), обычно покрытого травой);
 центральный овал поля для игры в крикет, ограничительная линий для коротких по времени форм крикета.

На автодромах инфилд нередко используется для размещения вспомогательных сооружений автодрома, пит-лейн, трибун и т. п.

Спортивные сооружения
Гоночные трассы
Терминология автоспорта